Запрягаев, Борис Леонидович (1922—2000) — советский хоккеист и футболист, заслуженный мастер спорта СССР.
 Запрягаева, Вера Ивановна (1912—1994) — советский биолог, член-корреспондент Академии наук Таджикской ССР.